Утле́гарь (от  — буквально «удлинять») — добавочное рангоутное дерево, служащее продолжением бушприта вперёд и вверх. Иногда к утлегарю в качестве его продолжения крепят бом-утлегарь — равноценное рангоутное дерево, являющееся продолжением утлегаря.

Утлегарь вместе с бушпритом служит для выноса вперёд добавочных прямых парусов — блиндов и косых — кливеров и стакселей. Тот кливер, который находится впереди других кливеров и прикрепляется к снасти (бом-кливер-леер), идущий от топа фок-мачты к утлегарю называют «бом-кливером».

Утлегарь крепят к бушприту при помощи бушпритного эзельгофта и специальных железных деталей — бугелей. Растягивают утлегарь с боков утлегарь-бакштагами и снизу для уравновешивания натяжения штагов и лееров фок-мачты — утлегарь-штагом (или мартин-штагом). Точно так же бом-утлегарь укрепляют снизу бом-утлегарь-штагами (от конца бом-утлегаря к корпусу судна), а с боков — бом-утлегарь-бакштагами (от конца бом-утлегаря к борту судна).

Частью стоячего такелажа утлегаря являются также утлегарь-перты, на которых стоят люди при креплении парусов.

Примечания

Литература 

 
 
  — ISBN 5-7355-0280-8
 — ISBN 5-7355-0131-3

См. также 
 Аутригер

Ссылки 
 Утлегарь судов XVIII века
 

Морские термины
Рангоут